Крешимір Зубак (народився 25 січня 1947, Добой) — політичний діяч, член Президії Боснії і Герцеговини у 1996—1998 роках.
 Зубак Василь Іванович (нар. 7 січня 1929(19290107), Мукачеве, Чехословаччина — пом. 24 вересня 2010, Мукачеве, Україна) — футболіст і тренер радянських часів.

 Зубак — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.
 Зубак — річка; ліва притока Ледниці. Протікає в окрузі окрузі Пухов.